Avahi ist

 der wissenschaftliche Name der Wollmakis
 eine Implementierung von Zeroconf, siehe Avahi (Software)